Кубок Чемпионов 1999 (, также известен как Liverpool Victoria Champions Cup 1999 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший c 28 августа по 5 сентября 1999 года в Лондоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Марка Уильямса со счётом 7:5.

Призовой фонд турнира составил 175 000 фунтов стерлингов. Победитель «получал всё», то есть весь призовой фонд.

Результаты

Групповой турнир 

В каждой группе играли по 5 снукеристов, в плей-офф выходили по двое, набравших лучшие показатели по итогам трёх матчей. При равном количестве выигранных матчей в следующий раунд выходил тот, у кого лучшая разница выигранных/проигранных фреймов.

Группа А 

 МВ — выиграно матчей
 ФВ — выиграно фреймов
 ФП — проиграно фреймов

Группа В

Плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Liverpool Victoria Charity Challenge
1999 год в снукере